Cupák ist der Name folgender Personen:

 Eduard Cupák (1932–1996), tschechischer Schauspieler
 Marcel Cupák (* 1973), tschechischer Fußballspieler